Gourlay ist der Familienname folgender Personen:

 Archie Gourlay (* 1969), schottischer Fußballspieler
 Calum Gourlay (* 1986), schottischer Jazz-Bassist
 Helen Gourlay (* 1946), australische Tennisspielerin

 Jimmy Gourlay (1888–1970), schottischer Fußballspieler
 John Gourlay (1876–1931), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gourlay-Halbinsel
 Gourlay Point
 Gourlay-Schneefeld